Julius Popper puede referirse a:

 Julio Popper (1857-1893), ingeniero y genocida rumano, contribuyó en la extinción de aborígenes nativos de Tierra del Fuego.
 Julius Popper, banda de rock y blues de Chile.
 Julius Popper?, álbum de la banda chilena Julius Popper.